Константинос Филиппидис (, род. 26 ноября 1986 года, Афины, Греция) — греческий прыгун с шестом, чемпион мира в помещении 2014 года, серебряный призёр чемпионата Европы в помещении 2017 года, участник двух Олимпиад (2012, 2016), обладатель национальных рекордов.

Биография 
Константинос дебютировал на международной арене в 2003 году. В 2007 году он был уличён в употреблении допинга — этафедрина, за что получил дисквалификацию на 2 года (с июля 2007 года по июль 2009 года). После возвращения к соревнованиям в 2010 году несколько раз улучшал национальные рекорды. В 2012 и 2016 годах участвовал в Олимпийских играх, где занимал 6 и 7 место соответственно.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Прыгуны с шестом Греции
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике